Clay Center kan syfta på:

Clay Center, Kansas
Clay Center, Nebraska
Clay Center, Ohio